Doberman lahko pomeni:
 Doberman, pasma psov
 Friedrich Louis Dobermann, nemški vzreditelj psov
 Doberman (film) - film režiserja Jana Kounena (1997)